Vujčić:
 Borislav Vujčić
 Boris Vujčić
 Josip Vujčić
 Prvoslav Vujčić
 Nikola Vujčić (košarkaš)
 Nikola Vujčić (pjesnik)